Bo Andersson kan avse:
Bo Andersson (konstnär) (1932–2003)
Bo Andersson (fysiker) (1937–2002), professor vid Lunds universitet
Bo Andersson (finlandssvensk skådespelare) (1937–2020)
Bosse Andersson (sångare och trumpetare) (född 1944), känd från Gals and Pals
Bosse Andersson (författare) (född 1945)
Bo G. Andersson (skådespelare) (född 1946)
Bosse Andersson (kristen sångare) (född 1947), countrysångare
Bo Andersson (skulptör) (född 1948)
Bo Inge Andersson (född 1949), journalist
Bo Andersson (militär) (född 1950)
Bo ”Bobban” Andersson (född 1951), handbollsspelare
Bo G. Andersson (journalist) (född 1953)
Bosse "Bildoktorn" Andersson (född 1953), TV-personlighet
Bo Andersson (företagsledare) (född 1955), vd för Avtovaz/LADA
Bosse Andersson (journalist) (född 1955), journalist
Bosse Andersson (nöjesentreprenör), grundare av Moment Group
Bo Andersson (född 1968), före detta fotbollsspelare i bland annat AIK och Djurgårdens IF, samt före detta sportchef i Djurgården Fotboll
Bo Andersson (född på Alnö), fotbollsspelare i IFK Sundsvall
Bo Andersson (Mjällby AIF)